La competizione della categoria Pesi piuma (fino a 57,2 kg) di Pugilato ai Giochi della IV Olimpiade si tenne il 27 ottobre 1908 al Northampton Institute a Clerkenwell, Londra.

Classifica finale

Risultati

Collegamenti esterni 
 Boxing at the 1908 London Summer Games: Men's Featherweight su Sports-reference.com

P02